

Крайно класиране

Победители 

  Амброзиана-Интер и  Фиорентина (печелят Купата на Италия за сезона) се класират за Купа на Митропа.
  Фиорентина печелят Купата на Италия 1939-1940.
  Лигурия и Модена изпадат в Серия Б.

Първенство на Италия по сезон